Абуш — фамилия, известные носители:

 Абуш, Александр  (1902—1982) — немецкий писатель, политик, публицист, литературовед, критик
 Абуш, Дорит (род. 1955) — израильский лингвист